Tévedés (jog)
Filmek
 Tévedés (Deception) (1946) amerikai film Irving Rapper rendezésében
 Tévedés (False Arrest) (1991) amerikai tv-film Bill Norton rendezésében